IMM steht als Abkürzung für:
 IMM Köln, imm cologne, internationale Möbelmesse
 Industries Mécaniques Maghrébines, tunesischer und algerischer Automobilhersteller
 International Monetary Market, größte Future-Börse der Vereinigten Staaten
 Internationaler Mönchengladbacher Militärwettkampf, militärischer Vielseitigkeits- und Sportwettkampf

 Internationales Militaria Magazin, Publikumszeitschrift für Sammler
 Întreprinderea Mecanică Muscel, ehemaliger rumänischer Automobil-Markenname
 Interacting Multiple Model, ein Ansatz zur Zustandsschätzung mit mehreren, interagierenden Systemmodellen

Imm ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Imm (* 1956), US-amerikanischer Jazzmusiker

IMM